Termin AOD ima više značenja.

 Abscizinski-aldehid oksidaza, enzim
 -{Assembly of Dust}-, američka rok grupa
Aod - Biblijska ličnost